Second Fiddle ist der Titel folgender Werke:

 Second Fiddle (1923), US-amerikanischer Stummfilm von Frank Tuttle 
 Second Fiddle (1939), US-amerikanischer Spielfilm von Sidney Lanfield
 Second Fiddle (1957), britischer Spielfilm von Maurice Elvey 
 Second Fiddle (Kay-Starr-Lied), Lied von Kay Starr (1956)
 Second Fiddle (To an Old Guitar), Lied von Jean Shepard (1964) 
 Second Fiddle (Roman), Roman von Mary Wesley (1988)